Calvário — elevação nos arredores de Jerusalém onde Jesus teria sido crucificado.
 Calvário (Josefa de Óbidos) — pintura de Josefa de Óbidos.
 Calvário (Póvoa de Varzim) — lugar da freguesia de Balazar, no concelho da Póvoa de Varzim.
 Calvário (Porto)
 Calvário (Oliveira de Azeméis)
 El Calvario, município colombiano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos